Alphonse Roellinger (1849-1918), prêtre catholique et homme politique alsacien ;
 Hugo Roellinger (1988-), chef cuisinier français ;
 Olivier Roellinger (1955-), chef cuisinier et homme d'affaires français.